Hiparino é o nome de vários gregos de Siracusa, ligados à família do tirano Dionísio I de Siracusa:

 Hiparino, pai de Dião de Siracusa e de Aristômaca, uma esposa do tirano.
 Hiparino, filho de Dionísio de Siracusa, tirano por dois anos.
 Hiparino, filho de Dião de Siracusa.

Árvore genealógica:

Desambiguação